Prvaci Hrvatske u nogometu za pionire za sezonu 2014./15. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba. Ovo je bila prva sezona prvenstva za pionire s nacionalnom ligom.

Prva liga

Izvori 
 prva-hnl.hr, 1. HNL za pionire i kadete 2014./15. , pristupljeno 1. svibnja 2016.

2014-15
p-p